Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди женщин 2015 прошёл  с 11 по 19 апреля по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменок. Чемпионкой стала Вера Хващинская.

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси по шашкам 64 среди женщин

Примечания 

2015 год в шашках
Апрель 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году